Акатено има више значења:
 Општина Акатено (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатено (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику